Errico Moricotti (anche Enrico o Arrigo) (...–1179) – cardinale italiano
Francesco Moricotti (...–1394) – cardinale italiano
Guido Moricotti (anche Moricoso) (...–1150 ca.) – cardinale italiano